Чичка́н — українське прізвище. Відомі носії:

 Чичкан Артем Васильович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Чичкан Ілля Аркадійович — український художник, представник Нової хвилі в українському мистецтві.
 Чичкан Леонід Ілліч — заслужений діяч мистецтв Української РСР.
 Чичкан Олександр Миколайович — молодший сержант служби цивільного захисту у відставці, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня.
 Чичкан Федір Іванович (1918—1956) — підполковник Радянської Армії, учасник Німецько-радянської війни, Герой Радянського Союзу (1943).

Примітки 

Українські прізвища